Pablo Carreño Busta e Rafael Nadal erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Henri Kontinen e John Peers hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale John Isner e Jack Sock con il punteggio di 6–3, 3–6, [10–7].

Teste di serie 

  Henri Kontinen /  John Peers (campioni)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (primo turno)

 Ivan Dodig /  Marcel Granollers (primo turno)
 Oliver Marach /  Mate Pavić (primo turno)

Qualificati 
  Wesley Koolhof /  Artem Sitak (primo turno)

Wildcard 

  Juan Martín del Potro /  Leonardo Mayer (quarti di finale)

 Gong Maoxin /  Zhang Ze (primo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Wesley Koolhof /  Artem Sitak (qualificati)

 Roman Jebavý /  David Marrero (primo turno)

Qualificati 
  Wesley Koolhof /  Artem Sitak

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

China Open 2017